Schloss Jevišovice bezeichnet

 ein Renaissanceschloss, siehe Altes Schloss Jevišovice
 ein neugotisches Schloss, siehe Neues Schloss Jevišovice